Barbara Helbig ist der Name folgender Personen:

* Barbara Helbig (Handballspielerin) (auch Bärbel Helbig), deutsche Handballspielerin 
 Barbara Helbig (Golfspielerin) (* 1958), deutsche Golfspielerin und -lehrerin